O CEFSA – Centro Educacional da Fundação Salvador Arena – teve início com o Colégio Termomecanica, fundado em 1989 com a proposta de oferecer ensino gratuito e de qualidade a crianças de todas as faixas sociais, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Atualmente, o Colégio recebe o nome de Colégio Engenheiro Salvador Arena e oferece, também, o Curso Técnico em Mecânica, de nível subsequente ao ensino médio.  Outra unidade de ensino que compõe o CEFSA é a Faculdade Engenheiro Salvador Arena, que oferece quatro cursos de graduação e dois curso de pós-graduação, os quais, a exemplo do Colégio, são totalmente gratuitos e com o mesmo padrão de qualidade, localizado na cidade de São Bernardo do Campo.O CEFSA atende a mais de dois mil alunos, do ensino básico ao superior, oferecendo educação gratuita.

Além de oferecer aos alunos alimentação saudável, material didático e uniforme, o CEFSA investe na modernização de sua infraestrutura, buscando atender às mais diferentes necessidades de crianças, jovens e adultos nas áreas da cultura, do conhecimento, do esporte e do lazer. Exemplos dessa excelência são: o Teatro Eng. Salvador Arena, com capacidade para 536 espectadores; o Estádio Olímpico Bronze TM 23, com dimensões oficiais, arquibancada e pista de atletismo e o Conjunto Aquático, com duas piscinas, sendo uma delas semiolímpica; diversos laboratórios amplamente equipados para suas especialidades, e quatro bibliotecas interativas para atender alunos de diferentes faixas etárias.

O objetivo primordial da Fundação Salvador Arena ao manter essas unidades de ensino é formar indivíduos competentes, plenamente capacitados para analisar, avaliar e priorizar as informações que recebem, de forma a atuarem decisivamente na sociedade em que vivem com autonomia, ética e critério, mantendo viva a proposta de seu patrono, o Eng. Salvador Arena, de difundir os princípios e valores humanistas e altruístas a todas as pessoas, especialmente às crianças e jovens em idade escolar.

MISSÃO

Contribuir com a sociedade promovendo a transformação social através da educação, atendendo aos ideais do Fundador por meio das diretrizes da Mantenedora.

VISÃO

Ser referência nacional nas atividades educacionais que visam a transformação social.

VALORES

• Altruísmo

• Responsabilidade Socioambiental

• Ética e transparência

• Competência e disciplina

• Valorização e respeito às pessoas

• Melhoria Contínua

• Zelo pelo patrimônio

• Orgulho de pertencer

POLÍTICA DA QUALIDADE

• Preservar a ética e a transparência nas relações com seus assistidos, parceiros, colaboradores e a comunidade;

• Envidar todos os esforços possíveis para atender e satisfazer às necessidades dos assistidos e demais partes interessadas;

• Propiciar condições para a capacitação e o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores e parceiros;

• Buscar a excelência nos projetos educacionais e sociais por meio da melhoria contínua de seus processos e de suas práticas de gestão;

• Promover a preservação do meio ambiente;

• Respeitar o atendimento da legislação aplicável em vigor;

• Investir adequadamente os recursos patrimoniais da Fundação.

Fonte: http://www.cefsa.org.br/

São Bernardo do Campo